Le château de Chivres est un manoir néo-classique situé à Chivres (Côte-d'Or) en Bourgogne-Franche-Comté .

Localisation 
Le château est implanté en val de Saône, au village, rue du Château.

Historique 

Le château est reconstruit au  sur une  ancienne implantation féodale. Il comporte alors sur sa façade postérieure deux ailes en retour d'équerre supprimées après 1825.

Architecture 
L'édifice, de plan symétrique, est composé de sous-sol, rez de chaussée et étage de comble couvert d'un toit à longs pans brisés et croupe brisée, recouverts de tuiles plates et mécaniques.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Côte-d'Or

Liens externes 

Chivres